George Taylor (1900-1970) – attore statunitense
 George Taylor – botanico scozzese
 George Taylor – personaggio dell'universo dalla DC Comics e caporedattore del Daily Star; testata giornalistica rinominata Daily Planet nel 1940
 George Taylor – politico statunitense, firmatario della Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America
 George Taylor – tennista statunitense
 George Francis Taylor – numismatico, storico, archeologo e saggista britannico
 George Ledwell Taylor – architetto inglese